Mahajanga ist der Name für foldende geografische Objekte:

 Mahajanga, eine Stadt in Madagaskar
 Mahajanga I, ein Distrikt in der Region Boeny in Madagaskar
 Mahajanga II, ein Distrikt in der Region Boeny in Madagaskar
 Mahajanga (Provinz), eine ehemalige Provinz in Madagaskar